El defensa italià Fabio Cannavaro va guanyar el FIFA World Player of the Year 2006.

Resultats

Homes 

FIFA World Player
Premis del 2006